Комунтла има више значења:

 Комунтла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Комунтла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику